Najbolji sportaš Grada Zagreba je godišnja nagrada koju dodjeljuje Sportski savez Grada Zagreba najboljim sportašima, sportašicama i sportskim momčadima u gradu Zagrebu od 1976. godine.

Osvajači

Višestruki osvajači

Sportaši godine

Sportašice godine

Muške ekipe godine

Ženske ekipe godine

Posada godine

Vanjske poveznice 
 Sportaši godine Sportskih novosti
 Izbor najuspješnijih športaša HOO-a
 Državna nagrada za šport "Franjo Bučar"

Izvori

Najbolji sportaši Grada Zagreba
Najbolji sportaši Grada Zagreba